Mordaciidae zijn een familie van kaakloze vissen (Agnatha).

Taxonomie 
De volgende geslachten zijn bij de familie ingedeeld:
 Mordacia Gray, 1851
 Mordacia lapicida - Gray, 1851
 Mordacia mordax - Richardson, 1846
 Mordacia praecox - Potter, 1968